Рамсарские угодья Белоруссии — водно-болотные угодья международного значения на территории Белоруссии, охраняемые согласно Рамсарской конвенции. Согласно конвенции под водно-болотными угодьями понимаются районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов — естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров.

По состоянию на 2020 год в Белоруссии статус водно-болотных угодий международного значения имеют 26 природных территорий общей площадью 778946 га (3,7 % территории страны), из которых 3 объекта являются частями трансграничных водно-болотных угодий международного значения «Простырь — Припять — Стоход» и «Ольманские болота — Переброды» (совместно с Украиной), «Котра — Чепкеляй» (совместно с Литвой).

См. также 
 Всемирный день водно-болотных угодий

Примечания

Литература 
 

Водные объекты Белоруссии
Белоруссия